Mariano Rajoy Brey (n.1955), polític gallec, president del govern espanyol entre el 2011 i el 2018.
 Carlos Blanco-Rajoy Martínez-Reboredo (1930-2011), advocat i polític gallec.

Vegeu també 
 Bartolomé Raxoi e Losada (1640-1772), arquebisbe de Santiago de Compostel·la, impulsor de la construcció del Pazo de Raxoi